Михаил Гордон:
 Гордон, Михаил Абрамович (1918—2003) — советский художник-плакатист.
 Гордон, Михаил Александрович (более известен под фамилией Тарковский; род. 1958) — русский писатель и поэт.
 Гордон, Михаил Владимирович (1902—1968) — советский ученый-правовед, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.